Японська футбольна ліга 1966 — 2-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 2-й раз здобула Тойо Когьо.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Йокояма Кендзо
 Катаяма Хіросі
 Міямото Масакацу
 Іманісі Кадзуо
 Огі Арітацу
 Камі Хісао
 Яегасі Сіґео
 Міямото Терукі
 Сугіяма Рюіті
 Кувата Такаюкі
 Мацумото Ікуо

Джерела
RSSSF 

1966 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу